Gminy w USA:
 East Hanover (ang. East Hanover Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 East Hanover (ang. East Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 East Hanover (ang. East Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon